Casanovas ist der Familienname folgender Personen:
 José Casanovas (1905–1994), spanischer Augenarzt
 Josep Vilaseca i Casanovas (1848–1910), katalanischer Architekt, Zeichner und Aquarellist
 Oscar Casanovas (1914–1987), argentinischer Boxer im Federgewicht